47 Rōnin bzw. 47 Ronin steht für:

 47 Rōnin, Ereignis in Japan, bei dem 47 Krieger den Tod ihres Herrn rächten
 Kanadehon chūshingura, Bunraku- und Kabuki-Drama
 47 Ronin (1962), japanischer Historienfilm von Hiroshi Inagaki
 47 Ronin (1994), japanischer Historienfilm von Kon Ichikawa
 47 Ronin (2013), US-amerikanischer Samuraifilm von Carl Erik Rinsch

Siehe auch:
 Ronin